Села:
 Іллічеве — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Іллічеве — Автономна Республіка Крим, Совєтський район